Азиатска купа на АФК е най-значимото състезание на континентално ниво за националните отбори по футбол в Азия. Организира се от АФК и се провежда на всеки четири години.

История

Формат

Квалификации

Финални турнири

Голмайстори

Най-много участия

Резултати

Финалисти

Вечна класация

Квалификации и финални турнири

Само на финалните турнири

Вижте също 
 КОНКАКАФ
 Копа Америка
 Купа на африканските нации
 Азиатска футболна конфедерация
 Европейско първенство по футбол

Външни препратки